Campo (àlbum), àlbum del músic i productor Juan Campodónico, gravat en 2011 a Montevideo i Los Angeles 
 Marquès de Campo, títol concedit l'any 1875 pel rei Alfons XII a José Campo Pérez
 Toponímia:
 Campo (Colorado), població dels Estats Units a l'estat de Colorado 
 Campo (Còrsega), municipi francès al departament de Còrsega del Sud
 Campo (Espot), serra al municipi d'Espot a la comarca del Pallars Sobirà
 Campo (Ribagorça), municipi de la comarca de la Ribagorça a la província d'Osca
 Campo en ligur Campo Ligure, comune italià a la regió de la Ligúria i a la província de Gènova
 Lo Campo o el Campo, espai natural al terme municipal de la Vall de Boí, a l'Alta Ribagorça
 Campo Lugar, municipi de la província de Càceres, a la comunitat autònoma d'Extremadura 
 Reserva índia Campo, reserva índia que constitueix la llar de la Banda Campo d'Indis de Missió Diegueño, també coneguda com a Nació Campo Kumeyaay
 Campo (CDP de Califòrnia)
 Biografies:
 Iván Campo Ramos (1974, Sant Sebastià, Guipúscoa), futbolista espanyol que ha jugat a diferents clubs d'Espanya i Anglaterra 
 José Campo Pérez (València, 1814 - Madrid, 1889), polític, financer, filantrop i Alcalde de València 
 Julián Campo Sainz de Rozas (Madrid, 1938), polític espanyol que fou Ministre d'Obres Públiques i Urbanisme entre 1982 i 1985
 Pedro Del Campo Zafra (Madrid, 1968), futbolista espanyol que ocupava la posició de defensa